Ипполит Фелисьен Поль Жувансель (; , Версаль — , Париж) — французский публицист и политический деятель.

В 1848—1851 гг. был членом Учредительного и Законодательного собраний; после 2 декабря бежал в Бельгию, откуда вернулся лишь после амнистии 1859.

В 1869 избран в законодательный корпус и высказался в 1870 против плебисцита и против войны, в которой, однако, принимал деятельное участие, командуя полком мобилей. В 1885—1889 снова заседал в законодательной палате.

Список произведений (неполный):
 Du droit de vivre, de la propriété et du garantisme (1847);
 Testament d’un républicain (1853);
 Genèse selon la science (1858);
 la Vie (1859);
 des Déluges (1861);
 De l’emploi du pouvoir financíer (1863);
 l’Allemagne et le Droit des Gaules" (1867);
 Rédts du temps" (1883);
 les Petites filles d’Eve (1881; роман написан под псевдонимом Comte Genescky.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Поль де Жувансель на сайте Национального собрания Франции.

Писатели Франции
Политики Франции
Революционеры Франции
Публицисты Франции